Le nom rhabdite (du grec ῥάβδος : tige, bâton) apparaît dans différents contextes :

 En biologie, les rhabdites peuvent désigner :
 Des structures intracellulaires, en forme de bâtonnets, de l'épiderme des némertes et de certains turbellariés. Se retrouvant à la surface de l'animal de la même manière qu'un mucus, elles permettent de lutter contre la dessication des planaires qui s'avancent sur le milieu terrestre. Cette couche de cellules permet à l'animal de se protéger contre les microbes et certains prédateurs et peut également servir à attraper de petites proies.
 L'une des trois paires d'appendices des sternites abdominaux qui se réunissent pour former l'oviscapte de certains insectes.
 Rhabdites est aussi un genre d' (un ordre éteint de céphalopodes nautiloïdes). À ne pas confondre avec Rhabditis, un genre de rhabditidés (des nématodes).

 En géologie, rhabdite peut faire référence à:
 une variété de schreibersite, un phosphure naturel de fer et de nickel. Ce minéral est rare sur Terre mais assez commun dans les météorites (de fer, notamment).

Homonymie en science
Homonymie en biologie